Roiz steht für:

 Roiz, Hauptort der Gemeinde Valdáliga, Autonome Gemeinschaft Kantabrien, Spanien

Roiz ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Roiz (* 1945), spanischer Politikwissenschaftler
 Michael Roiz (* 1983), israelischer Schachspieler
 Sasha Roiz (* 1973), kanadischer Schauspieler